Autodefensas kann stehen für:

 eine Bürgerwehr im mexikanischen Bundesstaat Michoacán, die gegen das Drogenkartell Los Caballeros Templarios kämpft, beschrieben im Dokumentarfilm Cartel Land (2015)
 eine ehemalige Vereinigung paramilitärischer Gruppen in Kolumbien. (Autodefensas Unidas de Colombia)